Hecastocleis shockleyi – gatunek rośliny z rodziny astrowatych, reprezentujący monotypowy rodzaj  Hecastocleis. Występuje w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych w Kalifornii i Nevadzie. Rośnie na półpustyniach na glebach powstałych ze skał bazaltowych, granitowych i caliche.

Morfologia 
 Pokrój Krzewy osiągające zwykle ok. 0,4–0,8 m wysokości, czasem wyższe, do ponad 1,5 m.
 Liście Tylko łodygowe, siedzące i mniej lub bardziej obejmujące nasadami łodygę. Blaszka liściowa do 4 cm długości, równowąska, całobrzega, ale przy wierzchołku z 3–6 kolcami. Z obu stron owłosiona, łysiejąca.
 Kwiaty Tworzą się pojedynczo w zredukowanych koszyczkach i otulone są ich okrywami. Takie jednokwiatowe „kwiatostany” zebrane są we wtórne koszyczki (II rzędu) osiągające 1,5–2,5 cm średnicy. Okrywy koszyczków I rzędu są walcowate i osiągają do 1 cm długości. Listki okrywy ułożone są w 2–3 szeregach. Mają kształt od równowąskiego do jajowatego, na brzegach są zwykle owłosione. Koszyczki II rzędu wsparte są listkami kolistymi lub jajowatymi, na brzegach kolczastymi. Korona kwiatu jest promienista, barwy czerwonofioletowej w pąku do białozielonej w czasie kwitnienia, 5-łatkowa.
 Owoce Brązowe i walcowate niełupki do 4 mm długości, bez dzióbka, ze słabo widocznymi 4–5 wiązkami przewodzącymi, nagie, na szczycie z trwałym kielichem zachowanym w postaci 6 nierównych łusek o długości do 2 mm.

Systematyka 
Gatunek i rodzaj izolowany w klasyfikacji rodziny astrowatych Asteraceae. Wyodrębniany jest w randze osobnej podrodziny Hecastocleidoideae sytuowanej blisko bazalnej części gradu ewolucyjnego astrowatych,  przed oddzieleniem się m.in. takich podrodzin jak: Carduoideae, Cichorioideae i Asteroideae.

 Pozycja systematyczna w kladogramie astrowatych

Przypisy 

Astrowate